gr – skrót monety twardej grosza
 GR – kanton Gryzonia w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)
 .gr – domena internetowa Grecji